11. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w lipcu 1937 w Reykjavíku.

Rezultaty

Mężczyźni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

1937 w Europie
1937 w lekkoatletyce
Islandia w XX wieku
1937
Sport w Reykjavíku